Il nome Giuseppe Vaccaro si riferisce a diversi personaggi pubblici italiani:

 Giuseppe Vaccaro, matematico e rettore dell'Università "La Sapienza"
 Giuseppe Vaccaro, architetto
 Giuseppe Vaccaro, generale
 Giuseppe Vaccaro, pittore, scultore e restauratore di Caltagirone